Norwesko-Polska Izba Handlowa (ang. Norwegian-Polish Chamber of Commerce, bokmål Norsk-Polsk Handelskammer) – organizacja samorządu gospodarczego wspierająca norwesko-polskie stosunki gospodarcze oraz reprezentująca i chronioca interesy norweskich i polskich firm członkowskich.

Izba prowadzi działania wpływające na dobry klimat inwestycyjny, warunki sprzyjające wymianie handlowej w obydwu krajach.

Zobacz też 
 Ambasada Norwegii w Polsce
 Skandynawsko-Polska Izba Handlowa

Izby gospodarcze
Stosunki polsko-norweskie
Gospodarka Norwegii
Gospodarka Polski